Садово́ды — люди, занимающиеся садоводством.

Также может означать:
 «Садоводы» — американский мини-сериал.
 Садоводы — остановочный пункт Свердловской железной дороги.

См. также 
 Садовод